Michrab, eine Schreibvariante von Mihrāb, steht für:

 Michrāb, einen iranischen Herrscher; siehe Mihrab (Mythologie)
 Michrāb oder Mihrāb, ein architektonisches Element der Moschee